Mohácsi Lajos (1935–2017) labdarúgó-játékvezető
Mohácsi Lajos (1957) labdarúgó, labdarúgó-játékvezető